38. Mistrzostwa Azji w Badmintonie – zawody organizowane przez Badminton Asia Confederation w ramach mistrzostw Azji. Rozegrano pięć konkurencji w dniach 23–28 kwietnia. Rozgrywki odbyły się w chińskim mieście Wuhan.

Medaliści

Tabela medalowa

Wyniki

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Linki zewnętrzne 
 Mistrzostwa Azji 2019 na stronie BWF 

Zawody badmintonowe
2019 w badmintonie
2019 w Chinach
Sport w Wuhan
Badminton w Chinach